Aiellesi – abitanti di Aielli
Aiellesi – abitanti di Aiello (Castel San Giorgio)
Aiellesi – abitanti di Aiello Calabro
Aiellesi – abitanti di Aiello del Friuli
Aiellesi – abitanti di Aiello del Sabato